Маттссон () — шведське прізвище.

Відомі носії:

 Юганна Маттссон ( 1988) — шведська борчиня вільного стилю, призерка чемпіонату світу, призерка і чемпіонка Європи
 Маркус Маттссон ( 1957) — фінський хокеїст, воротар
 Софія Маттссон ( 1989) — шведська борчиня вільного стилю, чемпіонка світу, чемпіонка Європи, учасниця Олімпійських ігор

шведські прізвища